Vila Marija ima više značenja:
 Vila Marija
 Vila Marija (Livorno)
 Vila Marija (Trevizo)
 Vila Marija (Verona)